Hebi – miasto we wschodnich Chinach, w prowincji Henan.
 Hebi – węże z mitologii japońskiej będące bóstwami wody.
 Hebi – fikcyjna organizacja z mangi i anime Naruto.